Сан Еваристо има више значења:

 Сан Еваристо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Еваристо (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Еваристо (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Еваристо (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику